Sučava může být:

 Sučava – župní město v Rumunsku
 Sučava (župa) – župa v Rumunsku
 Sučava (řeka) – řeka na Ukrajině a v Rumunsku